Nicomachus (Oud-Grieks: ) was een populaire naam in Hellas:
 Nicomachus (Dulichum), een vrijer van Penelope
 Nicomachus (zoon van Machaon)
 Nicomachus (vader van Aristoteles)
 Nicomachus (grammateus van Athene)
 Nicomachus (zoon van Aristoteles), een zoon van Aristoteles bij de slavin Herpyllis
 Nicomachus (treurdichter uit Alexandrië)
 Nicomachus (komisch dichter)
 Nicomachus (dichter van de nieuwe komedie)
 Nicomachus Gerasenus, een pythagoreër uit Gerasa in Arabië
 Nicomachus (schilder)
 Nicomachus (beeldhouwer)
 Nicomachus (edelsteensnijder)

Het was tevens een cognomen in het Imperium Romanum:
 Metius Falconius Nicomachus, een senator;
 Virius Nicomachus Flavianus, een laatantiek schrijver en politicus